Violante Manuel Kastilská (1265 - 1314, Lisabon) byla kastilská šlechtična, dcera Manuela Kastilského a jeho první manželky Konstancie Aragonské. Byla paní z Elche, Eldy, Noveldy, Medellínu a poloviny Peñafielu.

Hrob Violante Manuel 
Po její smrti bylo její tělo pohřbeno v Dominikánském klášteře, který byl roku 1755 při zemětřesení v Lisabonu zničen.

Děti 
Se svým manželem Alfonse, pánem z Portalegre měla pět dětí:
 Alfons, pán z Leirii
 Marie, paní z Meneses a Orduñi
 Isabela, paní z Penely, sňatek s Juanem de Castilla y Haro
 Konstancie, paní z Portalegre, sňatek s Nuñem Gonzálezem II. de Lara
 Beatrix, paní z Lemosu, sňatek s Pedrem Fernándezem de Castro

Vývod z předků

Reference 

Ženy
Violante
Violante
Úmrtí v Lisabonu
Pohřbení v Lisabonu
Narození v roce 1265
Úmrtí v roce 1314